Prairieville (Alabama)
 Prairieville (Louisiane)
 Prairieville Township (Missouri)

Homonymie de localités aux États-Unis